Ригдон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Ригдон, Дилан — американский баскетболист, лидер по очкам и самый выдающийся защитник Национальной баскетбольной лиги Новой Зеландии в составе клуба «Палмерстон Норт Джетс» (1995).
  (род. 1956) — американский сценограф и светооформитель, номинант на премии «Тони» (1990) и «Драма Деск» (1985—1986, 1989—1990).
  (род. 1975) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Милуоки Брюэрс».
 Ригдон, Рене — американская журналистка, корреспондент газеты The Wall Street Journal, лауреат премии Джеральда Лоэба за тематический репортаж (2020).
 Ригдон, Сидней (1793—1876) — американский деятель движения мормонов.